

Toponyme 
Koula est le nom de plusieurs localités :

 en Bosnie-Herzégovine
 Koula, un village situé dans la municipalité de Bihać et dans le canton d'Una-Sana ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Bugojno et dans le canton de Bosnie centrale ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Busovača et dans le canton de Bosnie centrale ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Gacko, République serbe de Bosnie ;
 Koula, un village situé dans la municipalité d'Istočna Ilidža, République serbe de Bosnie ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Konjic et dans le canton d'Herzégovine-Neretva ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Rudo, République serbe de Bosnie ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Sokolac, République serbe de Bosnie ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Travnik et dans le canton de Bosnie centrale ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Zenica et dans le canton de Zenica-Doboj ;

 en Bulgarie
 Koula, une ville dans le nord-ouest de la Bulgarie ;
 Koula, une commune dans le nord-ouest de la Bulgarie ;

 au Cameroun
 Koula, un village dans la Région de l'Ouest  ;

 en Croatie
 Koula, une localité située dans la municipalité de Kutjevo ;

 en Serbie
 Koula, une ville et commune situées dans la province autonome de Voïvodine ;
 Koula, un village situé dans la municipalité de Malo Crniće ;
 Koula/Kullë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan ;

 en Turquie
 Koula, une ville de l'ouest de la Turquie ;

 au Mali
 Koula, une commune du cercle de Koulikoro, au Mali ;
 Koula, une commune du cercle de Tominian, au Mali.

Patronyme 

 Jean-Louis Koula (1950-), un réalisateur et scénariste ivoirien.

Anthropologie 
Koula peut aussi désigner :
 Koula, un ancien circuit traditionnel d'expéditions maritimes reliant sur des centaines de milles les populations qui habitaient le Massim, dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités